Пердифумо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 1866 человек, плотность населения составляет 81 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 84060. Телефонный код — 0974.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование 25 июля.

Ссылки 
 http://www.comune.perdifumo.sa.it/